Cainero ist der Familienname folgender Personen:

 Chiara Cainero (* 1978), italienischer Sportschützin
 Ferruccio Cainero (* 1953) italienischer Autor, Geschichtenerzähler, Schauspieler und Regisseur